del Mármol est le patronyme de plusieurs personnes :

 Luis del Mármol Carvajal (1520 - 1600), chroniqueur espagnol ;
  (†v.1615), ecclésiastique érudit ;
 Andrés / André del Marmol (1621 - †1689), chevalier, membre du Conseil Suprême de Flandre et Président du Grand Conseil de Malines (Famille del Marmol) ;
 Ferdinand-Charles-Joseph del Marmol, premier baron del Marmol (Famille del Marmol) ;
 Rubén Pérez del Mármol, footballeur espagnol né en 1989.
Famille del Marmol